Національна ліга В 2001—2002 — 55-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став Женева-Серветт.

Підсумкова таблиця

Плей-оф

Джерела 
 Сезон 2002     

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2001 у швейцарському спорті
2002 у швейцарському спорті